Felipe de Borgoña puede referirse a:
 Felipe de Borgoña (1323-1346), conde de Auvernia.
 El duque Felipe I de Borgoña (1346.1361).
 El duque Felipe II de Borgoña /1342-1404).
 El noble francés Felipe II de Nevers (1389-1415), que participó en la Guerra de los Cien Años.
 Felipe de Borgoña, obispo de Utrecht (1464-1524)
 El escultor renacentista francés Felipe Vigarny, muerto en 1543.